Vinagrillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Oxalis acetosella;
 el nombre común de la planta Oxalis corniculata;
 el nombre común de la planta Oxalis pes-caprae;
 el nombre común de la planta Rumex acetosella;
 el nombre común de la planta Rumex bucephalophorus''; o 
 los arácnidos del orden Uropygi'''.